Francisco Thiesen (Rio Grande do Sul, 28 de março de 1927 - Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1990) foi um escritor, expositor e pesquisador espírita brasileiro.

Biografia 
Destacou-se como um ativo divulgador do movimento espírita brasileiro, inicialmente tendo atuado na Federação Espírita do Rio Grande do Sul e, posteriormente no Conselho Federativo Nacional. Na Federação Espírita Brasileira exerceu o cargo de Tesoureiro a partir de 1970 e o de Presidente, no período de 1975 até agosto de 1990.

Francisco Thiesen faleceu durante uma Cirurgia cardiovascular realizada em um hospital da cidade do Rio de Janeiro.

Seu amor era direcionado principalmente para a evangelização infanto juvenil. Seu carinho fluia intensamente pelo Departamento Editorial, do qual foi diretor por muitos anos. Fazia meticulosas anotações e observações para destinar à FEB e ao Movimento Espírita em geral uma excelente progressão. Em parceria com Zêus Wantuil, publicou a obra, constituída de três volumes: Allan Kardec: Pesquisa Biobibliográfica e Ensaios de Interpretação. * Thiesen garantiu a transferência da sede FEB para Brasília que, como reza o Estatuto da Instituição, deve ser na Capital do País. Foi grande incentivador da criação de cursos regulares de Espiritismo, sintonizado com as orientações de Allan Kardec, com base no "Projeto 1868", descrito em Obras Póstumas. Tais como: Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e Estudo e Educação da Mediunidade. Fonte: Folheto Encontro Nacional da Área da Mediunidade. FEB.

http://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/06/Francisco-Thiesen.pdf

Obra
Em parceria com Zêus Wantuil, escreveu uma biografia de Allan Kardec em três volumes, publicada pela Federação Espírita Brasileira.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Ligações externas 
 Conheça a FEB

Presidentes da Federação Espírita Brasileira
Espíritas do Brasil